Les Championnats du monde de kayak-polo 2022 sont la treizième édition de la compétition mondiale. Organisés par la Fédération internationale de canoë, ils se déroulent du 31 juillet au 05 août 2018 au Welland International Flatwater Center (WIFC) de Welland, dans l'Ontario au Canada. 
La compétition regroupe les championnats du monde masculins et féminins sénior, et masculins et féminins espoirs (moins de 21 ans). Vingt-six nations chez les hommes et dix-neuf chez les femmes sont engagés dans la compétition.

Tableau des médailles

Équipes engagées

Résultats

Hommes Séniors

Premier tour 

Le premier tour se compose de 6 groupes de 3 ou 4 équipes. Les 2 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le deuxième tour. 
Les équipes classées 3ème et 4èmes poursuivent dans des poules de classement.

Groupe MA

Groupe MB

Groupe MC

Groupe MD

Groupe ME

Groupe MF

Deuxième tour

Le deuxième tour se compose de 2 groupes de 6. Les 2 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales. 
Les équipes classées 3ème et 4èmes disputeront les matchs de classement pour les places 5 à 8 et les équipes classées 5ème et  6ème disputeront les matchs de classements pour les places 9 à 12.

Groupe MG

Groupe MH

Matchs pour les places 5 à 23

Les équipes non qualifiées pour le deuxième tour sont réparties dans 2 groupes de 6 et 5 équipes. 
Les deux équipes classés premières de ces 2 groupes d'affontent pour la 13ème place. 
Les équipes classées 2ème et 3ème jouent les places places 15 à 18. 
Les deux équipes classées 4ème de ces deux groupes jouent pour la 19ème place. 
Les deux équipes classées 5ème de ces deux groupes jouent pour la 21ème place. 
L'équipe qui finit 6ème du groupe MI termine 23ème du tournoi.

Groupe MI

Groupe MJ

Phase finale

Demi-finales

Finale

Classement général

Femmes Séniors

Premier tour 

Le premier tour se compose de 4 groupes de 4 ou 5 équipes. Les 3 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le deuxième tour. 
Les équipes classées 4ème et 5ème poursuivent dans des poules de classement.

Groupe WA

Groupe WB

Groupe WC

Groupe WD

Deuxième tour

Le deuxième tour se compose de 2 groupes de 6. Les 2 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales. 
Les équipes classées 3ème et 4èmes disputeront les matchs de classement pour les places 5 à 8 et les équipes classées 5ème et  6ème disputeront les matchs de classements pour les places 9 à 12.

Groupe WE

Groupe WF

Matchs pour les places 5 à 19

Les équipes non qualifiées pour le deuxième tour sont réparties dans 2 groupes de 3 et 4 équipes. 
Les équipes classés aux deux premières places de ces 2 groupes s'affontent pour les place 13 à 16. 
Les équipes classées 3ème jouent pour la 17ème place. 
L'équipe qui finit 4ème du groupe de 4 termine 19ème du tournoi.

Groupe WG

Groupe WH

Phase finale

Demi-finales

Finale

Classement général

Hommes Espoirs

Premier tour 

Le premier tour se compose de 4 groupes de 4 équipes. Les 3 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le deuxième tour. 
Les équipes classées 4ème poursuivent dans une poule de classement.

Groupe MK

Groupe ML

Groupe MM

Groupe MN

Deuxième tour

Le deuxième tour se compose de 2 groupes de 6. Les 2 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales. 
Les équipes classées 3ème se disputent la 5ème place. 
Les équipes classées 4ème se disputent la 7ème place. 
Les équipes classées 5ème se disputent la 9ème place. 
Les équipes classées 6ème se disputent la 11ème place. 

Groupe MO

Groupe MP

Matchs pour les places 5 à 16

Les équipes non qualifiées pour le deuxième tour disputent une poule de classement pour les places 13 à 16.

Groupe pour les places 13-16

Phase finale

Demi-finales

Finale

Classement général

Femmes Espoirs

Premier tour 

Le premier tour se compose de 2 groupes de 5 équipes. Les 3 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le deuxième tour. 
Les équipes classées 4ème et 5ème poursuivent dans une poule de classement.

Groupe WK

Groupe WL

Deuxième tour

Le deuxième tour se compose de 2 groupes de 3. Les 2 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales. 
Les équipes classées 3ème se disputent la 5ème place.  

Groupe WO

Groupe WP

Classement pour les places 5 à 10

Les équipes non qualifiées pour le deuxième tour disputent une poule de classement. Le vainqueur de cette poule dispute la 6ème place contre l'équipe perdante du match pour la 5ème place

Groupe de classement WR

Phase finale

Demi-finales

Finale

Classement général

Voir aussi 

 Championnats du monde de kayak-polo

Liens externes 
  (site officiel du kayak-polo en France)

2018
Kayak-polo
Kayak-polo 2018
Kayak-polo Monde 2018
Kayak-polo Monde